Southwick puede referirse a:

 Southwick (Hampshire), Inglaterra
 Southwick (Massachusetts), Estados Unidos
 Southwick (Northamptonshire), Inglaterra
 Southwick (Somerset), Inglaterra
 Southwick (Sussex Occidental), Inglaterra
 Southwick (Tyne y Wear), Inglaterra
 Southwick (Wiltshire), Inglaterra